Jordanka – rzeka, dopływ Kanału Bledzewskiego
 jordanka – polska nazwa dla gry sportowej

Zobacz też 
 Jordanek
 Jordan